Кырджали () — название ряда географических объектов в Болгарии:

 Кырджали — город, административный центр Кырджалийской области
 Кырджали (водохранилище)
 Кырджали (община)